In questa voce, sono riportati i calciatori con almeno un gol segnato nel campionato europeo.

Classifica dei migliori marcatori 

 14 reti
  Cristiano Ronaldo

 9 reti
  Michel Platini

 7 reti
  Alan Shearer
 Antoine Griezmann

 6 reti
  Romelu Lukaku
  Thierry Henry
  Wayne Rooney
  Patrick Kluivert
  Ruud van Nistelrooij
  Nuno Gomes
  Álvaro Morata
  Zlatan Ibrahimović

 5 reti
  Zinédine Zidane
  Mario Gómez
  Jürgen Klinsmann
  Marco van Basten
  Robert Lewandowski
  Milan Baroš
  Patrik Schick
  Fernando Torres
  Savo Milošević

Marcatori per Nazionale 
Di seguito, viene indicato l'elenco dei marcatori per ciascuna Nazionale europea che abbia partecipato - in almeno un'occasione - al torneo.

N.B.:

 Il rettangolo rosso intorno all'anno indica che la nazione ha ospitato il torneo; il colore verde indica invece il capocannoniere di quell'edizione.
 La scritta autogol indica che la rete di quella squadra è stata segnata per un autogol degli avversari, quindi non ha un marcatore.

Albania

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Danimarca

Finlandia

Francia

Galles

Germania

Grecia

Inghilterra

Irlanda del Nord

Irlanda

Islanda

Italia

Lettonia

Macedonia del Nord

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Russia

Scozia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Ungheria

Marcatori in più edizioni 
Qui la lista dei marcatori in almeno 3 europei differenti.

In grassetto i giocatori ancora in attività e gli anni in cui la nazionale vinse l'europeo.

Note

Voci correlate 
 Statistiche del campionato europeo di calcio
 Tiri di rigore al campionato europeo di calcio

Altri progetti 

Campionato europeo di calcio maschile